Valter Lindberg kan avse:

Valter Lindberg (organist)
Valter Lindberg (statistiker)
Valter Lindberg (konstnär)